La Historia () — испанский сборник певца Рики Мартина. На альбоме присутствуют два ремейка одних из первых песен Мартина: «Fuego Contra Fuego» и «El Amor de Mi Vida».

Появление в чарте 
La Historia не был прорекламирован каким-либо синглом, на нём только испаноязычные песни, без новых песен.

В США La Historia держался на первой строке пять недель в [[Billboard Top Latin Albums|Billboard'''s Top Latin Albums]] и восемьдесят-третьей в Billboard 200. Он был сертифицирован 4 раза Платиновым и распродан 220,000 копиями согласно Nielsen SoundScan.

Альбом занял верхушки чартов в Швеции и был сертифицирован Платиновым. Другие достижения, включая максимальную позицию на тринадцатой строке в Испании, шестнадцатую в Италии, двадцать-третью в Швейцарии и тридцать-седьмую в Японии. La Historia был также сертифицирован Платиновым в Аргентине за CD и DVD выпуски.

 Награды La Historia'' был номинирован в категории «Латиноамериканский Альбом Лучших Хитов Года» на церемонии 2002 Latin Billboard Music Awards.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Процесс и успех в чарте

Примечания 

Сборники 2001 года
Сборники Рики Мартина
Видеоальбомы Рики Мартина
Альбомы на испанском языке
Сборники Columbia Records